Bidar (stad), stad in India
 Bidar (district), district in India